Linus steht für:
 Francis Linus (1595–1675), Jesuit, Kritiker der Arbeiten von Richard Boyle und Isaac Newton
 Linus (Bischof von Rom) († 79), einen Bischof von Rom
 Linus, einen Vornamen (bekannte Namensträger siehe dort)
 Linus van Pelt, eine Figur in den Comics Die Peanuts
 einen Nutzertyp von FON, siehe FON #Linus
 den Mond des Asteroiden Kalliope, siehe Linus (Mond)
 ein italienisches Comicmagazin, siehe Linus (Magazin)

Siehe auch:
 Linos
 Linux, ein Begriff für freie und unixähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme